Тро́ицкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Троицкая улица — улица в Балашихе.
 Троицкая улица — в Великом Новгороде.
 Троицкая улица — улица в Верх-Нейвинске.
 Троицкая улица — улица в Екатеринбурге (посёлок Исток).
 Троицкая улица — улица в деревне Коледино городского округа Подольск Московской области.
 Троицкая улица — улица в Крымске.
 Троицкая улица — улица в Москве.
 Троицкая улица — улица в Мытищах.
 Троицкая улица — улица в Нижней Кутузовке.
 Троицкая улица — улица в Новочеркасске.
 Троицкая улица — улица в Петергофе.
 Троицкая улица — улица в Твери.
 Троицкая улица — улица в Тюмени.
 Троицкая улица — улица в Уфе.
 Троицкая улица — улица в Элисте.

См. также 
 Троицкая площадь
 Троицкий переулок
 Троицкий проспект
 Троицкий мост